Постелум (от  — «преодолеть освещенное») — функциональное остекление пространства проёма (им может быть любая стена, панель, дверь, перегородка или их совокупность) с обеспечением возможности полного раскрытия этого проёма в результате смещения стеклянных панелей по направляющим в зону внешней (скрытой) парковки.

Главная особенность постелума состоит в том, что все без исключения панели остекления сдвигаются, не оставляя статичных элементов. Постелум может быть использован как в дизайне интерьеров, так и экстерьеров любых стилей, особенно органично он подходит к современным минимализму, эко-дизайну, хай-теку, лофту и т. д. Для достижения высоких показателей тепло-, звуко- и гидроизоляции остекления в развернутом состоянии используются щеточные и полимерные уплотнители.

Применение 
Использование постелума показано в случаях, если:
 смежные пространства целесообразно соединять время от времени (в холодную пору веранда и терраса остаются закрытыми, а в теплую остекление полностью складывается открывая прямой доступ свету и чистому воздуху);
 возможны перемещения крупногабаритных предметов (которые не пройдут в обычный дверной проем) внутрь и из помещения;
 наличие трансформируемого мобильного остекления предусмотрено общей концепцией дизайна.
Сегодня прием постелума широко применяется в современных квартирах, офисах, частных домах, ресторанах и т. д.

Способы организации и виды постелума 

 По способу открытия/закрытия проема различают: автоматический, полуавтоматический, ручной постелум. В первом случае работает система датчиков и электромеханических двигателей, во втором — автоматическое смещение панелей осуществляется после команды хозяина, в третьем — всю работу выполняет человек.

 В зависимости от направления смещения стеклянных панелей: горизонтальный и вертикальный.
 По типу креплений системы: с исключительно верхней направляющей или со стандартным набором двустороннего крепежа.
 По типу используемого остекления: рамный и безрамный.
 Постелум бывает со скрытой или открытой зоной парковки: скрытая предусматривает то, что панели полностью прячутся в специально предназначенные для них ниши в стене(-ах), полу или потолке, а открытая — панели остекления собираются в компактную стопку у стены.

Примечания 

Дизайн
Декоративное оформление интерьера